Zuschreibung bezeichnet:
 Zuschreibung (Rechnungswesen), die Erhöhung bilanzieller Buchwerte
 Zuschreibung (Kunst), eine Vermutung über den Urheber eines Werkes
 im Grundbuchrecht wird ein bisher selbständiges Grundstück zum Bestandteil eines anderen, siehe Grundstück#Umfang des Grundstücks
 im Urheberrecht die Zuordnung eines geschützten Erzeugnisses zu einem Urheber, siehe Anerkennung der Urheberschaft
 in der Sozialpsychologie und Sozialpsychiatrie die Attribution

Siehe auch:
 Addizieren
 Zugeschriebene Position (in der Soziologie)